La Porte des Enfers peut désigner :
 La Porte des Enfers,  de la série de bande dessinée Chroniques de la Lune noire, paru en 2005 ;
 La Porte des Enfers, roman de Laurent Gaudé paru en 2008.

Voir aussi 
 La Porte de l'enfer - sculpture monumentale d'Auguste Rodin